Mužská dvouhra Delray Beach Open 2021 probíhala v první polovině ledna 2021. Do singlové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Američan Reilly Opelka, který se z turnaje odhlásil.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Polák a světová pětatřicítka Hubert Hurkacz, jenž ve finále za 68 minut zdolal 20letého Američana Sebastiana Kordu po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Winston-Salem Open 2019 představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021